Mount Olive Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mount Olive Township (Arkansas)
 Mount Olive Township (Illinois)
 Mount Olive Township (New Jersey)